Harcerstwo – ruch społeczny i wychowawczy
 Harcerstwo – Organ Naczelnictwa Związku Harcerstwa Polskiego
 Harcerstwo – czasopismo wydawane od 1959 roku przez Związek Harcerstwa Polskiego